«Бандиты» () — фильм режиссёра Паскуале Скуитьери.

Сюжет 
В основе сюжета лежат реальные исторические события, связанные с крестьянскими восстаниями в Базиликата 1861—1864 годов, вызванными несправедливым распределением земель после Рисорджименто.

Главный герой — Кармине Крокко, ставший лесным бандитом, после того, как убил человека, оскорбившего его сестру. Он вступил в армию Гарибальди, надеясь на амнистию, но после свержения Бурбонов не получил от новых властей ни земли, ни обещанного прощения. Он становится непререкаемым лидером одного из повстанческих отрядов и начинает войну против пьемонтцев и местной буржуазии под знаменем Королевства обеих Сицилий и короля Франциска II.

В ролях 
 Энрико Ло Версо — Кармине Крокко
 Бранко Тесанович — Нинко Нанко
 Эннио Колторти — Карузо
 Роберта Армани — Филомена
 Клаудия Кардинале — донна Ассунта
 Франко Неро — Нерза, капрал карабинеров
 Ремо Джироне — дон Пьетро, священник
 Карло Крокколо — Винсент, сапожник
 Джорджо Альбертацци — кардинал Антонелли
 Франческо Маззини — генерал Борджес
 Бенуа Валес — генерал Чальдини
 Лина Састри — Корифея

Ссылки 
 
 okino.ru

Фильмы 1999 года
Фильмы Италии 1999 года
Фильмы об Италии
Исторические фильмы Италии
Фильмы-драмы Италии
Фильмы Medusa Film
Фильмы о Рисорджименто